Le Voleur de magie (titre original : ) est une série de livres destinée à la jeunesse qui comporte actuellement trois tomes. Cette série est écrite par , illustrée par Antonio Javier Caparo et traduite en français par Jean Esch.

Trilogie

Personnages 
Les gentils
Connwear (personnage principal) est l'apprenti de Nihil Fugacious, il sauve Welmett des voleurs de magie dans le livre 1.
Nihil Fugacious est le maître de Connwear, il est magistère à Welmett.
Benet est le serviteur de Nihil Fugacious
Sorbia Forestal est une amie de Connwear, c'est aussi la fille de la duchesse de Welmett.
La duchesse est la mère de Sorbia, elle règne sur le secteur du Lever du soleil.

Les méchants
Falsetto est le chef de l'Underlord  (association de méchants), dans le livre 1 il essaie de s'emparer de toute la magie de Welmett.
Dee espionne pour l'ordre de l'Underlord, c'est un gamin des rues qui fait son apparition dans le livre 2.

Lieux 
Welmett : Ville où se déroule l'histoire, elle a absolument besoin d'un certain niveau de magie pour fonctionner normalement.
Ataraxie : L'ancestrale demeure de Nihil, c'est là qu'il recueille Connwear.
L'Academicos : C'est là que sont formés les potentiels magiciens de Welmett.
Le palais de l'Aube : C'est la résidence de Sorbia et de sa mère, la duchesse.
La chambre des magistères : L'endroit où siègent les magiciens qui contrôlent et protègent la magie de Welmett.

Lien externe 
 

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Cycle de fantasy américain